Pogonophora (Siboglinidae), een voormalige stam in het dierenrijk die nu wordt beschouwd als deel van de familie Siboglinidae
 Pogonophora (geslacht), een plantengeslacht binnen de Euphorbiaceae